(364) Изара () — астероид главного пояса, который был открыт 19 марта 1893 года французским астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории Ниццы и назван в честь реки Изер на юго-востоке Франции.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Огюстом Шарлуа
Астероиды диаметром от 2 до 40 км